Hridi u jadranskom moru
 Volić Veli (Palagruško otočje)
 Volić Veli (Viško otočje)